Jesús Martín puede referirse a las siguientes personas:

Jesús Martín-Barbero (1937-), antropólogo y filósofo colombiano;
Jesús Martín (taekwondo), practicante de taekwondo español.